Юлия Георгиевна Цоглин (2 сентября 1934, Москва, СССР — 20 июля 2010, там же) — советская российская киноактриса.

Биография 
Юлия Цоглин родилась 2 сентября 1934 года, училась в Москве в школе № 124 на Большой Бронной улице, где вместе с ней училась Таня Самойлова, будущая известная актриса. Окончила школу в 1953 году.

Дебютировалa в кино в 1958 году (Ксения Ивлева в фильме Льва Саакова «На дорогах войны»). Много снималась в 1960—1970 годах.

Умерла в Москве 20 июля 2010 года. Похоронена на Головинском кладбище.

Семья 
 Муж — киноактёр Владимир Фёдорович Протасенко (1938—2015).
 Сын — телеведущий Глеб Владимирович Протасенко.

Фильмография

Актриса 

  — На дорогах войны — Ксения Ивлева
  — Дорога уходит вдаль — Елена Шатрова
  — А если это любовь? — Наташа Смирнова
  — Грешница — эпизод
  — Увольнение на берег — жена Василия
  — Это случилось в милиции — Люся Кравченко, невеста Бубенцова
  — Конец и начало — крестьянка
  — Звёзды и солдаты (, Венгрия, СССР) — медсестра
  — Десятая доля пути
  — Люди, как реки… — сослуживица Прасковьи 
  — Чайковский — ученица Рубинштейна (нет в титрах)
  — Поезд в завтрашний день
  — Меченый атом — кассир на вокзале
  — Первый экзамен — эпизод
  — Возле этих окон... — сотрудница ателье
  — Дела сердечные — диспетчер «Скорой помощи»
  — Неисправимый лгун — парикмахер
  — Нейлон 100 % — пациентка Бадеева
  — Эта тревожная зима — мама Коли
  — Два капитана — медсестра на фронте
  — Предательница — учительница
  — Слово для защиты — Катя Соколова
  — Диалог — Лидия Алексеевна
  — Безответная любовь — дама за кулисами
  — Петровка, 38 — Галина Васильевна, жена Садчикова, хирург
  — Расследование — эпизод
  — Брелок с секретом — проводница

Озвучивание 
  — Пепел и алмаз (, Польша) — Кристина (роль Эвы Кшижевской)

Примечания

Ссылки 
 

Похороненные на Головинском кладбище